Hack - termo que refere-se à reconfiguração ou reprogramação de um sistema de função de forma que não autorizada pelo proprietário, administrador ou designer
.hack - uma franquia multimídia desenvolvida pela CyberConnect2 e distribuída pela Bandai
Hack (linguagem de programação)
Hack Kampmann - um arquiteto dinamarquês
8558 Hack - um asteroide

Desambiguação